Daniel Rosenthal est un criminel franco-américain qui a assassiné sa mère en 1981 dans le Hampshire, en Angleterre. Il est soupçonné d'avoir démembré le corps de sa mère avec une scie à métaux, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Il est soupçonné d'avoir tué plus tôt son père à Paris, de démembrer son corps et de le jeter dans la campagne française.

En tant que schizophrène, Rosenthal a été détenu dans un établissement psychiatrique dont il s'est échappé le 10 août 2013. Il a été repris le lendemain à Southampton.

Références
 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/10235821/Convicted-murderer-missing-from-psychiatric-hospital.html
 https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/questions-asked-over-why-killer-daniel-rosenthal-was-allowed-to-walk-free-from-hospital-8756186.html
 https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/daniel-rosenthal-how-one-britains-2153069

Personnalité américaine condamnée pour crime
Personnalité française condamnée pour crime